Béla Fleck (ur. 1958) – amerykański wirtuoz gry na banjo
 Ernst Fleck (zm. 1884) – niemiecki urzędnik kolejowy
 Jack Fleck (1921-2014) – amerykański profesjonalny golfista
 John Fleck (ur. 1991) – szkocki piłkarz
 Karl Fleck (1904-?) – zbrodniarz hitlerowski
 Louise Fleck (1873-1950) – austriacka reżyserka filmowa, scenarzystka i producentka
 Ludwik Fleck (1896-1961) – polski mikrobiolog
 Otton Fleck (1843–1908) – polski litograf, dyrektor drukarni Samuela Orgelbranda
 Robert Fleck (ur. 1965) – szkocki piłkarz
 Wojciech Otton Fleck (1903-1972) – polski malarz